Das Herrendoppel der US Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Simon Aspelin und Julian Knowle. Das Finale bestritten Lukáš Dlouhý und Leander Paes gegen Bob Bryan und Mike Bryan, welches die Bryans in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr zweiter Triumph bei den US Open (nach 2005) und ihr sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den US Open 2008 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)

Herrendoppel
2008